Das Malaysia Masters 2018 im Badminton fand vom 16. bis zum 21. Januar 2018 in der Axiata Arena in Kuala Lumpur statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (Champion)
 Lee Chong Wei (1. Runde)
 Chen Long (1. Runde)
 Son Wan-ho (1. Runde)
 Lin Dan (1. Runde)
 Chou Tien-chen (1. Runde)
 Ng Ka Long (Viertelfinale)
 Wang Tzu-wei (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-ying (Finale)
 Akane Yamaguchi (Halbfinale)
 P. V. Sindhu (zurückgezogen)
 Carolina Marín (Halbfinale)
 Ratchanok Intanon (Champion)
 Sung Ji-hyun (1. Runde)
 Nozomi Okuhara (zurückgezogen)
 Chen Yufei (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (zurückgezogen)
 Li Junhui / Liu Yuchen (Viertelfinale)
 Liu Cheng / Zhang Nan (Viertelfinale)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (2. Runde)
 Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Halbfinale)
 Lee Jhe-huei / Lee Yang (1. Runde)
Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (1. Runde)
 Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Finale)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Viertelfinale)
 Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Champions)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Halbfinale)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Halbfinale)
 Chang Ye-na / Jung Kyung-eun (2. Runde)
 Tang Jinhua / Yu Xiaohan (Viertelfinale)
 Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Wang Yilu / Huang Dongping (Viertelfinale)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Champions)
 Seo Seung-jae / Kim Ha-na (Viertelfinale)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Viertelfinale)
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Finale)
 Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (2. Runde)
 Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (2. Runde)
 Goh Soon Huat / Shevon Jamie Lai (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2018
Badmintonwettbewerb in Kuala Lumpur
Badminton 2018